100 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 24 lipca, a finał 25 lipca.

Mistrzynią świata została Kanadyjka Kylie Masse, która czasem 58,10 pobiła rekord świata. Srebrny medal zdobyła Amerykanka Kathleen Baker (58,58), wyprzedzając o 0,01 s Australijkę Emily Seebohm (58,59).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 24 lipca o 9:30.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 24 lipca o 18:24.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:21.

Przypisy 

K